Gohr steht für:

 einen Stadtteil der Stadt Dormagen, siehe Gohr
 den Familiennamen des Adelsgeschlechts von Gohr

Gohr ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Gohr (1896–1983), deutscher Politiker (Berliner CDU, Ost)
 Else Schmitz-Gohr (1901–1987), deutsche Komponistin, Pianistin, Hochschullehrerin
 Ludwig von Gohr (1707–1771), königlich preußischer Oberst
 Paul Gohr (1899–1983), deutscher Politiker (KPD/SED) und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime
 Riccarda Gohr-Grieshaber (1907–1985), deutsche Bildende Künstlerin des 20. Jahrhunderts
 Siegfried Gohr (* 1949), deutscher Kunsthistoriker
 Soelito Gohr (* 1973), brasilianischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Göhr
 Gor
 Goor